Karl Jünemann ist der Name folgender Personen:

* Karl Jünemann (Politiker, 1881) (1881–1945), deutscher Politiker (DDP), Gemeindevorsteher in Wandlitz
 Karl Jünemann (Politiker, 1913) (1913–nach 1983), deutscher Politiker (DDR-CDU), MdV